Ultimate Collection − album kompilacyjny Jermaine’a Jacksona z 2001 roku.
 Ultimate Collection − album Aimee Mann z 2000 roku
 Ultimate Collection − album zespołu Eurythmics z 2005 roku
 The Ultimate Collection − album Michaela Jacksona z 2005 roku
 The Ultimate Collection − album Whitney Houston z 2007 roku
 The Ultimate Collection − album kompilacyjny grupy Sade z 2011 roku